Berggrens källare eller Motala verkstads Värdshus som det hette när byggnaden uppfördes 1828. Byggnaden är uppförd på verkstadsön i anslutning till Motala Verkstad och Göta kanal.

Externa länkar
https://web.archive.org/web/20190820075101/http://www.berggrenskallare.se/

Byggnader i Motala kommun